

Населені пункти та їхні частини
 Слівиці — гміна в Тухольському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Слівиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слівиці — село в гміні Слівиці Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слівиці — частина міста Отмухув у Ниському повіті Опольського воєводства

Див. також 
 Сливиці

Примітки